Il Gruppo I della Zona Americana (Americas Zone) è il primo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 6 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Nel primo turno si giocano Messico-Canada e Uruguay-Colombia, mentre le teste di serie Ecuador e Brasile sono già ammesse al turno successivo (semifinali) in attesa delle vincenti dei primi due scontri. Le vincenti delle due semifinali sono ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale, crocevia fondamentale per tentare la scalata al Gruppo Mondiale. Le altre 4 squadre disputano degli spareggi fra di loro per evitare la retrocessione al Gruppo II della zona Americana (una sola retrocessione).

Tabellone

Primo turno

Messico vs. Canada

Uruguay vs. Colombia

Secondo turno

Ecuador vs. Canada

Uruguay vs. Brasile

Primo turno play-offs

Ecuador vs. Messico

Secondo turno play-offs

Messico vs. Colombia

Voci correlate
Coppa Davis 2011 Zona Americana Gruppo II
Coppa Davis 2011 Zona Americana Gruppo III
Coppa Davis 2011 Zona Americana Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2011